parabola (matematyka)
 parabola (teoria literatury)
 Parabola.cz – serwis internetowy 
 Parabola – singel grupy Tool